Мария Жуан Кёлер (; родилась 8 октября 1992 года в Порту, Португалия) — португальская теннисистка.
 Победительница 7 турниров ITF (3 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Мария одна из двух детей Жуана и Ирэны Кёлеров. У неё есть брат Нуну.

Португалка в теннисе с 7 лет, увлёкшись игрой наблюдая за тем, как в теннис играли родственники.

На корте Кёлер предпочитает действовать у задней линии. Любимое покрытие — хард.

Мария владеет португальским, испанским и английским языками.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (3)

Поражения (7)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (8)

Победы (4)

Поражения (4)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в Порту
Теннисисты Португалии